Lambiente è la situazione, "l'intorno" in cui o con cui un elemento, fisico o virtuale, o una persona, si rapporta e si relaziona.

Scienze matematiche, fisiche, naturali 
 Ambiente – in biologia, principalmente in ecologia, indica tutto ciò che può influire direttamente sul metabolismo o sul comportamento di un organismo o specie vivente
 Ambiente – in fisica e in chimica fisica, in particolare in termodinamica, qualsiasi oggetto che non è parte del sistema sotto analisi
 Ambiente di reazione – in chimica e biochimica, la natura chimica di una soluzione nella quale avviene una reazione e le condizioni in cui avviene la reazione
 Ambiente sedimentario – in geologia, l'insieme delle condizioni fisiche, chimiche e biologiche entro le quali un sedimento si accumula
Ambiente – in informatica, insieme di associazioni tra identificatori e valori denotabili, tipicamente le variabili, le funzioni, le classi visibili a tempo di esecuzione

Altro 
 Ambiente educativo – in educazione, sfondo in riferimento al quale acquista significato l'azione dei singoli (studenti e insegnanti) che, trattandosi di processi educativi, è costituito dagli spazi, dai materiali e dall'organizzazione dei tempi della vita scolastica
 Ambiente – in diritto, l'insieme delle condizioni entro cui un determinato soggetto vive ed è in relazione con il contesto

Altri progetti

Pagine correlate 
 Variabile d'ambiente